Лішко Валерій Казимирович (* 1937) — український біохімік, академік НАН України. Лавреат Державної премії СРСР.
 Лішко Поліна Валеріївна (* 1974) — американська науковиця. Доктор філософії.

Див. також 
 Лішка